Европейская часть России, или Европейская территория России, или Европейская Россия — западная часть территории России, географически относящаяся к Европе. По состоянию на 1 января 2022 года на территории Центрального (ЦФО), Северо-Западного (СЗФО), Южного (ЮФО), Северо-Кавказского (СКФО) и Приволжского (ПФО) федеральных округов проживало 108 281 967 человек, то есть около 74,4 % от общего населения РФ. По состоянию на 1 января 2021 года на территории Центрального (полностью), Северо-Западного (полностью), Южного (частично) и Приволжского (западнее Урала) федеральных округов проживало 90 064 248 человек, то есть около 61,6 % от общего населения РФ.

Её современной границей являются восточное подножие Уральских гор, граница с Казахстаном, побережье Каспийского моря, реки Кума и Маныч, устье Дона, побережье Азовского моря и Керченский пролив, далее по границам Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Норвегии, Калининградская область граничит с Польшей и Литвой. В случае проведения границы на южном участке по Большому Кавказу, она будет совпадать с государственной границей с Азербайджаном и Грузией.

В состав Европейской части России включаются принадлежащие ей острова и архипелаги в акваториях Балтийского, Каспийского (в части, относящейся к Калмыкии и Астраханской области), Белого и Баренцева морей, в том числе Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Вайгач.

Включает в себя Северо-Западный и Центральный федеральные округа, бо́льшую часть Приволжского и Южного федеральных округов, а также западные земли Уральского федерального округа. Обычно Европейская Россия рассматривается как один из трёх регионов России, наряду с Сибирью (включая Дальний Восток) и Северным Кавказом.

Проведение границы Европа-Азия по Кумо-Манычской впадине распространено преимущественно в европейской (в том числе в советской и российской) географической традиции, что исключает из европейской части весь Северный Кавказ; в Америке зачастую границу Европа-Азия усматривают по водоразделу Большого Кавказа, при таком подходе европейская часть России может включать в себе весь Северный Кавказ.

География 
Площадь около 3,5 млн км² (около 22 % территории России и около 35 % территории всей Европы) и в 7,2 раза больше Франции как и намного больше любого другого европейского государства. Европейская часть России располагается на Восточно-Европейской (Русской) равнине. По размерам Европейская часть России лишь немного крупнее Якутии — крупнейшего региона России по площади.

Субъекты федерации в европейской части России 
Наиболее общепринятая версия границы Европа-Азия проходит от южной оконечности залива Байдарацкая Губа Карского моря, по нижнему и среднему течению реки Байдарата, по восточному подножию Уральских гор, далее на юг в направлении гор Мугоджары до российско-казахстанской границы; от Каспийского моря по нижнему течению реки Кумы, Кумо-Манычской впадине, от впадения Маныча в реку Дон, до устья Дона, по Азовскому морю и Керченскому проливу. Эта граница частей света не совпадает с административными границами, поэтому у целого ряда субъектов Российской Федерации имеются как европейские, так и азиатские части территории. В приведённой ниже таблице перечислены те субъекты федерации, которые целиком располагаются в Европе либо бо́льшая часть территории которых располагается в Европе (такими трансконтинентальными субъектами являются Башкортостан, Оренбургская область, Калмыкия, Ростовская область). У четырёх субъектов Российской Федерации бо́льшая часть их территории располагается в Азии к востоку от Уральского хребта, но они имеют небольшую часть в Европе, эти субъекты в нижеприведённую таблицу не включены: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа Тюменской области (в Европе располагаются восточные склоны Урала), Свердловская область (в Европе располагается восточные склоны Урала, а также располагающиеся к западу от Уральского хребта Артинский городской округ, Ачитский городской округ, Нижнесергинский район, Красноуфимский округ и город Красноуфимск), Челябинская область (в Европе располагаются Ашинский район, Катав-Ивановский район, Усть-Катавский городской округ, Трёхгорный городской округ, Саткинский район, Златоустовский городской округ, Кусинский район, Миасский городской округ, Карабашский городской округ, Кыштымский городской округ, Нязепетровский район, Верхнеуфалейский городской округ, Снежинский городской округ, а также западные части Чебаркульского, Аргаяшского и Каслинского районов).

В случае проведения границы Европа-Азия по Кумо-Манычской впадине целиком располагаются в Азии; в случае проведения границы Европы и Азии по Большому Кавказу целиком расположены в Европе следующие субъекты:

Южный федеральный округ
 Республика Адыгея
 Краснодарский край (за исключением причерноморской полосы: Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска, Анапы)

Северо-Кавказский федеральный округ
 Республика Дагестан
 Республика Ингушетия
 Кабардино-Балкарская Республика
 Карачаево-Черкесская Республика
 Республика Северная Осетия — Алания
 Ставропольский край
 Чеченская Республика

История 

Исторически население европейской части России состояло из славянских, финно-угорских, балтских и частично германских народов, проживавших в западной, центральной, северной и восточной частях Европейской России, а также тюрков и кавказцев, проживавших в основном на юге и юго-востоке европейской части России.

К IV в. до н. э. на территории причерноморья сформировались греческие колонии.

В IX веке нашей эры появился один из старейших древнерусских городов и один из старейших современных российских городов — Великий Новгород.

Население 
Население европейской части России составляет 78,8 млн, 55 % от общего, в среднем 27 чел./км² (на 2003 год), 23 чел./км² по состоянию на 2010 год.

К коренным народам европейской части России относятся:

См. также 
 Азиатская часть России
 Восточно-Европейская равнина
 Граница между Европой и Азией
 Центр населённости

Примечания 

 
География России
География Европы
Регионы Европы
История Европы